Koš, spremnik pleten od pruća ili drugog materijala, košara;
 Koš (košarka), oprema košarkaškog igrališta;
 Koš (poen), poen u košarci;
 Koš (brod), postolje na jarbolu, služi kao promatračnica.

Slični pojmovi:
 Košara, otočić na Jadranu;
 Košaraštvo, obrt za izradu košara;
 Košarica (Maslinjak), otočić na Jadranu;
 Košnica (razdvojba), pojmovi vezani za Košnica;

Naselja:
 Koška, mjesto u Hrvatskoj, u Osječko-baranjskoj županiji;
 Koš (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno, BiH